Modder River ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Modder River (Fluss), Fluss in Südafrika
 Modder River (Stadt), Stadt in Südafrika

Siehe auch:
 Schlacht von Modder River, Schlacht im Zweiten Burenkrieg
 Klein Modder (Fluss), Fluss in Südafrika